Чижівська сільська рада — орган місцевого самоврядування Чижівської сільської територіальної громади, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Чижівська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район